Ла Деспенса има више значења:

 Ла Деспенса (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Деспенса (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику